Santa Martha kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santa Martha, San Luis Potosí, Tamuín, 
 Santa Martha, Chenalhó, 
 Santa Martha, Texcoco, 
 Santa Martha, Veracruz, Álamo Temapache, 
 Santa Martha, Zinacantepec, 
 Santa Martha, Puebla, Zacatlán, 
 Santa Martha, Jalisco, Jalostotitlán, 
 Santa Martha, Francisco León, 
 Santa Martha, Berriozábal, 
 Santa Martha, Ocuilan, delstaten Mexiko